Katumbas vänner var en svensk ideell förening med syfte att ge stöd till unga med funktionsnedsättning i Tanzania. 

Föreningen stödde internatskolan Katumba II, en grundskola med cirka 130 elever i årskurs 1-7. Eleverna på skolan har olika typer av olika funktionsvariationer och många är föräldralösa. 

Föreningen ger stipendier och möjlighet till yrkesutbildning på Iyunga Vocational Training School i Mbeya. På Iyunga Vocational Training School får de unga med funktionsnedsättningar gå kurser i sömnad, snickeri, uppfödning av kor, grisar och höns. Det finns även kurser i grönsaksodling och datorutbildning.

På årsmötet den 24 mars 2019 i Lextorpskyrkan beslutades om nedläggning av föreningen Katumbas vänner. 
Styrelsen och särskilt kassören och ordföranden åtog sig att slutföra nedläggningen. 
Detta resulterade i att 269 502 kronor skickades till gagn för barnen på Katumbaskolan och Iyunga yrkesskola. 
Från starten 2004 och fram till nedläggningen 2019 hade 3 470 434 kr samlats in.
Arkivering av föreningens protokoll mm finns hos Trollhättans kommunarkiv.

Externa länkar
Om föreningen i kyrkans tidning
Biståndsorganisationer
Föreningar i Sverige